Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Cirsium echinatum
 El nombre común de la planta Cynara cardunculus